montes-clarense – abitanti di Montes Claros de Goiás
montes-clarense – abitanti di Montes Claros